Битва у мыса Сан-Висенте:
 Битва у мыса Сан-Висенте (1337), между кастильским и португальским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1641), между испанским и голландским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1681), между испанской и бранденбург-прусской эскадрами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1693), между французским и англо-голландским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1719), между британским и испанским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1751), между испанским и алжирским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1780), между британским и испанским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1797), между британским и испанским флотами
 Битва у мыса Сан-Висенте (1833), между британским и португальским флотами